Гылыбово () — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области. Население составляет 15 228 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Гылыбово. Кмет общины Гылыбово — Николай Тонев Колев по результатам выборов 2007 года.

Община Гылыбово расположена в центральной части Болгарии. Территория общины занимает площадь 348,8 км². Община граничит с общинами Раднево, Опан, Симеоновград и Тополовград.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Априлово
 село Великово
 село Главан
 город Гылыбово
 село Искрица
 село Медникарово
 село Мусачево
 село Мыдрец
 село Обручиште
 село Помоштник
 село Разделна

Транспорт 
Через территорию общины проходит автодорога связывающие северную и южную части Болгарии —  «Русе — Капитан-Андреево» (из Румынии в Турцию и Грецию). Железнодорожная линия, проходящая через Гылыбово, Раднево и Нова-Загору соединяет Симеоновград с Бургасом и Варной.

Ссылки 
 Сайт общины Гылыбово 
 сведения на сайте областной администрации 

Общины Старозагорской области